Kai (nom)
 Kai o Kayı, tribu turquesa
 Kai (ciutat), ciutat japonesa
 Prefectura de Yamanashi, que abans s'anomenava Província de Kai
 Illes Kai, arxipèlag d'Indonèsia
 KAI o Korea Aerospace Industries Ltd
 Kai (Mortal Kombat), personatge